Nettlestead – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Nettlestead – miejscowość w hrabstwie Suffolk (Anglia)